Локалидад син Номбре има више значења:

 Локалидад син Номбре (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ел Серито (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рамиро Мохика Морено (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хесус Колин Кастиљо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре, Езекијел Пуентес Рамос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Локалидад син Номбре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Кол. Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Кол. Франсиско Виља (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Ахумадита (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре, Колонија Чаусе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Локалидад син Номбре (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Локалидад син Номбре (Аљенде, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Локалидад син Номбре, Луис Дуран Перез (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гонзало Карденас С. (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анхел Матијас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алехандро Флорес Г. (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Енрике Бермудез М. (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Магнолија Ернандез М. (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Хименез Васкез (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гиљермо Рамос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Марселино Лопез (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хорхе Гонзалез (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Криспин Васкез (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Саломон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хулијан Назар Моралес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Кинтило Веласкез Л. (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Маркос Перез Перез (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Глорија Морган (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алберто Орантес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Гомез Веласко (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Адулфо Гутијерез Меза (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ефраин Вера Мена (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Елпидио Моралес В. (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Елијас Зунум Салас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рафаел Круз Сантос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Ордоњез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Делмар Домингез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Белисарио Гонзалез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Сантос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Лукас Дијаз (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Франсиско Перез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гвадалупе Лопез Перез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Исидора Асенсио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Паскуал Аркос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Алехо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Руиз Сандовал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Карлос Санчез (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Амадео Ортиз (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Антонио Балбоа Толедо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анхел Овандо Круз (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бауделио Гонзалез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ма. де Хесус Селаја Т. (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мануел Ортиз (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мелва Баутиста С. (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Нестор Балбоа Толедо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Морено Уљоа (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Росендо Ескобар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Фернандо Утриља (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хавијер Молина Бесера (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Луис Фонсека (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Лопез Мендез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуана Хименез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Марио Ернандез Р. (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бенито Салгадо Сантана (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Густаво Кариљо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Епифанио Пабло Круз (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мануел Гомез Гаљегос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мисаел Лопез Алварез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рамон Круз Угарте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рејнел Гомез Хименез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хесус Абадијас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Густаво Моралес К. (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мартин Лопез Лопез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Оскар Пинеда Махата (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Васкез Мартинез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Прадо Паласиос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хоел Завала Гусман (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе А. Нињо М. (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Армандо Гиљен Гомез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Викторико Пабло Е. (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Франсиско Хавијер П. (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ампарито Молина (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ернан Кундапи (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Р. Наваро В. (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Адријан (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Луис Малдонадо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Балказар Рамирез (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Габријел Торес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ригоберто Калво Корзо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ариосто Гомез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Вилфридо Типа Мендез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гвадалупе Сомоза Гомез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Давид Рилеј Родас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Есгардо Нукаменди (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Исаин Кастиљо Лопез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Омар Круз (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Освалдо Акоста Сантос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Патросинио Мундо М. (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ракел Веласкез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рамон Данзон П. (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Браулио Константино (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анисето Контрерас (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бернардита Мендоза (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Дармин Затерес (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ноеми (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рејес Нотарио Силва (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Сонија Нојола Валенсија (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Тринидад Мендез (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Аљенде, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мануел Ибара (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мартин Авитија Караско (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мануел Ернандез (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Кардијел Васкез (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алваро Делгадо Гомез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алехандро Леон В. (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Антонио Рејес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Габријел Серано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гранха Јорко (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Давид Калвиљо М. (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Дон Мартин (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Едуардо Мургија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Елеутерио Асторга (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Елисео Дијаз Риос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ерминија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Естебан Техеда (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ефраин Агилера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Кол. Амалија Солорзано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Кортихо Ресиденсијал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Луис Корал Мадрид (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мануел Росалес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Пабло де ла Круз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Алварадо Лопез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Родригез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Сесилио Ернандез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Фамилија Љано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Франсиско Казарес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хавијер Бараза Рамирез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Анхел Васкез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Лино Грасијано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Рамон Миранда В. (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Бандерас Ларас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Меркадо Леон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Елијас Реза Гарај (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Касас Мартинез (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Гвадалупе Берланга (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Давид Ескивел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Дра. Косио Сепеда (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рамиро Рохас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ривера Љанес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Љанес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Антонио Алмеда (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анхел Гонзалез (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Емигдио Мата Ортега (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Томас Примеро Анаја (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алфредо Еспарза (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Давид Агилера (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хесус Алдаба (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хорхе Санчез (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хулио Камачо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бенито Гарсија (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анхела Агилар (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Епифанио Сантана К. (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Катарино Солис Маркез (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Максимилијано Кастањеда (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Петронило Агилар (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Сенаидо Сото (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Томаса Солис (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Кумплидо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Барио ла Пила (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рамон Кариљо Перез (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Арон Амаја (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Марија дел Кармен С. (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Матилде Луна Елизалде (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Фелисијано Мелендез (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мигел Анхел Мендоза (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бенхамин Олвера (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Матео Агилар (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Паскасио Круз (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Роса Белтран (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Петра Ерера (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Абрам Гунтер К. (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Бенхамин Вунхер (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Еухенио Роачо (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Исауро Контрерас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мигел Меза (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Локалидад син Номбре (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Локалидад син Номбре (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Локалидад син Номбре (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Локалидад син Номбре (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Локалидад син Номбре (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Локалидад син Номбре (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре, Агвас Неграс (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хесус Бохоркез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Локалидад син Номбре (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Абала), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чаксинкин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Окаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Уи), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мани), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Муксупип), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Опичен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Санакат), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Санта Елена), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сеје), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сотута), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тамек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Телчак Пуерто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Темас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тимукуј), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Сокчел), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Локалидад син Номбре (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Карлос Бенитез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рубен Затарај Силва (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алберто Авиња Гарсија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Марио Кариљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Маркос Роман (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Набор Перез Мартинез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Федерико Карлос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хосе Рејес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Кариљо Нава (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Давид Агилар (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Роберто Зарачага (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хавијер Енрикез Фелис (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Теодоро Кабрал Переира (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Фамилија Брисењо (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Зуњига (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Рикардо Алба (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ентронке лас Пилас (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Самуел Араухо Араухо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Балтазар Ајала Агилар (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Сиро Ајала (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Антонио Гомез Зуњига (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Хуан Арељано (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Педро Лопез (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Мигел Амадор (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Аурелио Алварез (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Алваро Ортиз (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Анхел Васкез (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Локалидад син Номбре, Ерманос Маурисио (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику